Небіжчик — померла людина; покійник
 Небіжчик — бідолаха (застаріле значення)

Примітки